Ел Атаскосо има више значења:

 Ел Атаскосо (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Атаскосо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Атаскосо (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атаскосо (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику